Ландеа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ламбаль. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22098.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 75 км северо-западнее Ренна, в 20 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Вдоль юго-восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 412 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 807 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 638 были экономически активными, 169 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 638 активных работали 610 человек (318 мужчин и 292 женщины), безработных было 28 (9 мужчин и 19 женщин). Среди 169 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 39 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор